Боре (Bore) — коммуна в Италии, в регионе Эмилия-Романья
 Боре (Borée) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш
 Боре (Borey) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Сона